La 9 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:
Allemagne
  (Empire allemand)
  (Allemagne)
États-Unis
  (États-Unis)
France
  (France)
Italie
  (Italie)
Royaume-Uni
  (Royaume-Uni)
URSS - Russie
  (Empire de Russie)
  (Union soviétique)